Викторен де Жонсьер (, настоящее имя Феликс-Людже Россиньоль, ;  — ) — французский  и .

Биография 
Занимался живописью у Франсуа Пико, затем учился в Парижской консерватории у Эме Леборна, однако в 1860 году оставил занятия, не окончив курса, под впечатлением от опер Рихарда Вагнера, далеко расходившихся с господствовавшей в консерватории эстетикой.

Автор нескольких опер: «Сарданапал» (1867), в которой Кристина Нильсон пела главную партию, «Последний день Помпеи» (1869), «Димитрий Самозванец» (1871), «Кавалер Жан» (1886). Ранние оперы не имели успеха в Париже. Премьера оперы «Димитрий» состоялась 5 мая  года на сцене парижского театра «», силами труппы  под руководством Луи Альбера Вицентини. Опера «Димитрий» была любимым детищем композитора. В премьерный сезон она выдержала сорок шесть представлений. Позже спектакль дважды возобновлялся на сцене французских театров: в мае  года в Бордо и 5 февраля  года в парижском театре «Опера-Комик».

С 1871 по 1900 год Жонсьер выступал как музыкальный критик в газете La Liberté, поддерживая Сезара Франка и Эммануэля Шабрие.

Записи 
Виторен де Жонсьер. Димитри. 2014. Ediciones Singulares. Хор Фламандского радио, Брюссельский филармонический оркестр. Дирижёр Эрве Нике.

Примечания

Литература 

 

Академические музыканты Франции
Оперные композиторы Франции XIX века‎